Kostelů svatého Jakuba je v Praze více:
kostely svatého Jakuba (Většího či Staršího)
 Kostel svatého Jakuba Většího (Kunratice) – barokní, v jádře gotický, na centrálním půdorysu
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Petrovice) – raně gotický kostel v Petrovicích
 Bazilika svatého Jakuba Většího (Staré Město) – při klášteře minoritů, půvdoně gotický, barokně upravený
 Kostel svatého Jakuba Staršího (Stodůlky) – novogotický farní kostel, na místě románského
 Kostel svatého Jakuba Většího (Zbraslav) – součást bývalého Zbraslavského kláštera a místo původního uložení Zbraslavské madony

kostely svatého Jakuba Menšího
 Kostel svatého Filipa a Jakuba (Praha) – více kostelů

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení